Ханс Барон (Hans Baron; ) — немецко-американский , ренессансовед. Доктор философии (1922), профессор, заслуженный исследовательский феллоу-эмерит библиотеки Ньюберри. Автор влиятельной The Crisis of the Early Italian Renaissance (1955). Вместе с Паулем Оскаром Кристеллером они называются двумя самыми выдающимися исследователями гуманизма эпохи Возрождения двадцатого века. Лауреат Premio Galilei (1965).

Имел брата. Образование получил в Берлинском и Лейпцигском университетах в 1918-22 гг., в первом получил степень доктора философии по истории в 1922 году. Ученик . В 1925—1927 проводил исследования в библиотеках Флоренции и Рима, а в 1937—1938 — в Британском музее. В Великобритании в Лондоне он провел два года до эмиграции в Соединенные Штаты. В 1928—1933 исследовательский ассоциат исторической комиссии Мюнхенской АН. В 1929-33 лектор по средневековой и современной истории Берлинского ун-та. Будучи еврейского происхождения, с приходом к власти нацистов в 1933 году эмигрировал из Германии. С 1939 года в Куинз-колледже в Нью-Йорке.

Автор пяти книг и 50 статей.
Автор Crisis of the Early Italian Renaissance (1966) — впервые вышедшей как двухтомник в 1955 {Рец.: , }. Продолжением и дополнением к предыдущей стала также выпущенная Princeton University Press, в 1988, In Search of Florentine Civic Humanism, Volume 1: Essays on the Transition from Medieval to Modern Thought. Также автор Petrarch’s «Secretum»: Its Making and Its Meaning (Medieval Academy of America, 1985) {Рец.}.

Был женат; вместе с женою покинули Германию после 1933 года, переехав сначала в Италию и Англию, а в 1938 году — в Соединенные Штаты; двое детей.

Примечания 

ренессансоведы
историки идей
доктора философии по истории